Arzén
Arzén, kémiai elem, vegyjele As
Arzén, férfikeresztnév

Arzen
Arzen néven ismerték az ókorban a mai Erzurum várost Törökországban, Kelet-Anatóliában

Arzene
Arzene, település Északkelet-Olaszországban

Arzénia
Arzénia, női keresztnév